Samir Caetano de Souza Santos, dit Samir, né le  à Rio de Janeiro, est un footballeur brésilien, qui évolue au poste de défenseur. Il joue en faveur des Tigres UANL.

Biographie

Carrière en club

CR Flamengo (2013-2015) 
Il joue six matchs en Copa Libertadores lors de la saison 2014 avec le club de Flamengo.

Udinese Calcio (depuis 2016)  
Le , il s'engage avec l'Udinese Calcio pour 4 millions d'euros.

Sélection nationale  
Le , il est appelé pour la première en sélection pour les matchs du mois de septembre.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe du Brésil en 2013 avec Flamengo
 Vainqueur du championnat de Rio de Janeiro en 2014 avec Flamengo

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Clube de Regatas do Flamengo
Joueur de l'Udinese Calcio
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur du Watford FC
Joueur des Tigres UANL
Naissance en décembre 1994
Naissance à Rio de Janeiro
Mononyme